Штригель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штригель, Бернхард (1460—1528) — немецкий художник.
 Штригель, Викторин (1514—1569) — немецкий протестантский богослов.
  Штригель, Иво (1430—1516) — немецкий художник и скульптор.
 Штригель, Ханс Младший (1450—1479)— немецкий художник.